Пеппер () — фамилия. Известные носители:
 Пеппер, Арт (; 1925—1982) — американский джазовый саксофонист.
 Пеппер, Барри (; род. 1970) — канадский актёр кино и телевидения.
 Пеппер, Беверли (; 1922—2020) — американский скульптор и художник-абстракционист.
 Пеппер, Вильям (; 1843—1898) — американский врач.
  (род. 1942) — британский физик.
 Пеппер, Эдуард (1879—1960) — британский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1912 года в командном первенстве.
 Пеппер Джон Рэндольф (англ. John Randolph Pepper, род. 1958) — итало-американский режиссер театра и кино, фотограф.

Примечания